Па́льма-де-Мальо́рка (исп. Palma de Mallorca, кат. Palma) — многозначный термин.

 Пальма-де-Мальорка — главный город и порт испанского автономного сообщества Балеарские острова. 
 Пальма-де-Мальорка — третий по пассажирообороту (после Мадрида и Барселоны) аэропорт Испании.
 Пальма-де-Мальорка — международный шахматный турнир, проводился ежегодно Шахматной федерацией Испании в одноимённом городе (1965—1972).

См. также